'''Руде́нко — українське прізвище.

Інше 
 Руденко (село) — село в Радехівському районі Львівської області, Україна.

Див. також 
 Руденкове — село в Україні, Сумській області, Білопільському районі.
 Руденківка — село в Україні, Новосанжарського району, Полтавської області.
 Руденка
 Руденки